Bell Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bell Island (Alabama), St. Clair County
 Bell Island (Alaska), im Alexanderarchipel
 Bell Island (Arkansas), Chicot County
 Bell Island (Connecticut), Fairfield County
 Bell Island (Illinois), Mercer County
 Bell Island (Kentucky), Union County
 Bell Island (Missouri), Miller County
 Bell Island (North Carolina), Currituck County
 Bell Island (Pennsylvania), Juniata County
 Bell Island (Vermont), Orleans County
 Bell Island (Washington), San Juan County
 Bell Island (Wisconsin), La Crosse County

in Kanada:
 Bell Island (Neufundland)

in der Antarktis:
 im Vereinigten Königreich gültiger Name für die Guesalaga-Insel
 die von polnischen Wissenschaftlern als Insel identifizierte Landspitze Bell Point von King George Island, Südliche Shetlandinseln

Siehe auch:
 Belle Island
 Bells Island
 Bell-Insel